Gringo est un mot argotique espagnol et portugais en Ibéro-Amérique (Péninsule ibérique / Amérique latine) pour désigner les étrangers, le plus souvent venant d'un pays anglophone.

Titres 

 O gringo, le septième album studio de Bernard Lavilliers sorti en  ;
 Gringo, un seinen manga ;
 Gringo, un film d'action américain réalisé par Nash Edgerton, sorti en 2018.

Autre 
 , des exercices militaires américano-argentins